Příjmení Šimeček nese více různých osobností:

 Alena Šimečková (1932–2005) – přední česká germanistka
 Božena Šimečková (1900–???) – česká a československá politička
 Irena Šimečková (1942–???) – česká a československá politička, po sametové revoluci poslankyně Sněmovny národů Federálního shromáždění
 Karel Vilém Šimeček z Cejnova (1626?–1693) – litoměřický měšťan, sídelní kanovník litoměřické kapituly
 Martin Šimeček (* 1967) – český krasobruslař
 Viktor Šimeček (* 1993) – český fotbalový záložník

Podobná příjmení 
 Šimečka
 Šimáček